Album steht für:

 Album, ein Sammelbehältnis in Buchform
 Sammelalbum, Album für Sammelobjekte
 Musikalbum, eine Tonträgerveröffentlichung
 Comicalbum siehe Comicformat#Album
 Album (Einheit), altes dänisches Flächenmaß
 Album – Bilder eines Jahres, ZDF-Fernsehjahresrückblick
 Album Verlag, österreichischer Kunstverlag

The Album steht für:
 ABBA – The Album, Studioalbum von ABBA von 1977

Siehe auch:
 Kompilation
 Sampler
 Anthology
 Hundekot#Verwendung (Album graecum)